Adumdé est une petite ville du Togo.

Géographie 
Adumdé est situé à environ 76 km de Kara, dans la région de la Kara.

Vie économique 
 Coopérative paysanne

Lieux publics 
 École secondaire
 École primaire

Ville de la région de la Kara